Ginkaku est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki. Il est, conformément à la légende du roi des singes dont Saiyuki est issu, le frère de Kinkaku. Son âme a été emprisonnée dans une gourde après qu'il a refusé de rester auprès de Kami Sama. Il va alors prendre l'apparence d'un monstre qui aide ce dernier à accomplir de bonnes actions. On apprendra plus tard qu'en fait, cette opération n'était qu'une ruse de Kami Sama afin d'encourager Ginkaku à accomplir de bonnes actions.

Personnage de Saiyuki